Zakspeed 861 je Zakspeedov dirkalnik Formule 1 za sezono 1986, ko sta z njim dirkala Jonathan Palmer in Huub Rothengatter, ter začetek sezone 1987, ko sta z njim dirkala Martin Brundle in Christian Danner. Dirkalnik se je izkazal za korak v pravo smer glede na svojega predhodnika Zakspeed 841, toda kljub temu ni zabeležil uvrstitev med dobitnike točk. V sezoni 1986 je Palmer dosegel pet uvrstitev med prvo deseterico, najboljšo z osmim mestom na dirki za Veliko nagrado vzhodnih ZDA, Rothengatter pa eno, tudi z osmim mestom na dirki za Veliko nagrado Avstrije. Najbolj pa se je uvrstitvi med dobitnike točk približal Danner, ki je na drugi dirki sezone 1987 za Veliko nagrado San Marina dosegel sedmo mesto. Brundle je že na tej dirki nastopil z novim dirkalnikom Zakspeed 871, Danner pa je nov dirkalnik dobil za naslednjo dirko. Zadnjič je bil dirkalnik Zakspeed 861 uporabljen na dirki za Veliko nagrado vzhodnih ZDA, kjer je Brundle po tem, ko je raztreščil nov dirkalnik 871, s starejšim 861 odstopil.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Reference
Knjige
 

861